Весела Григорова Василева е българска поетеса.

Биография 
Родена е на 22 декември 1919 година в София. Баща ѝ е известният политически и обществен деец Григор Василев. Майка ѝ Мара Василева е от големия кукушки род Станишеви, завършила гимназия в София и Висше търговско училище в Берлин. Василева завършва Първа девическа гимназия в София и славянска филология в Софийския университет в 1942 година. Специализира във Виенския университет, където подготвя докторска дисертация по старобългарски език. Загива при автомобилна злополука на 6 януари 1944 година във Виена.

Поезията на Весела Василева се вписва в лирическите изяви на поколението творци от края на 30-те години и началото на 40-те години на XX век – Александър Геров, Богомил Райнов, Александър Вутимски, Валери Петров и други. Публикува стихове и участва в редакционната колегия на ученическите издания „Звън“ и „Ученически подем“. Сътрудничи и в списанията „Първи стъпки“ и „Родина“.

Личният ѝ архив се съхранява във фонд 2042К в Централен държавен архив. Той се състои от 45 архивни единици от периода 1924 – 2004 година.

Съчинения 
 Стихотворения. Лирични фрагменти. Писма. 1981 (1990, посмъртни издания).

Родословие

Източници 

 Тази статия се основава на материал от Словото, използван с разрешение.

Български поетеси
Възпитаници на Виенския университет
Възпитаници на Софийския университет
Българи в Австрия
Родени в София
Починали във Виена
Жертви на пътнотранспортни произшествия
Хора с архиви в Централния държавен архив
По произход от Кукуш